Live in Gdańsk (album Davida Gilmoura)
 Live in Gdańsk (album World Orchestra)